Marcus Aemilius Lepidus († 31 v. Chr.) war der Sohn des gleichnamigen römischen Triumvirn und dessen Gattin Iunia. Er zettelte 31 v. Chr. angeblich eine Verschwörung gegen Octavian (den späteren Kaiser Augustus) an und wurde hingerichtet.

Leben 

Marcus Aemilius Lepidus war seit etwa 36 v. Chr. Gatte der Servilia, die 43 v. Chr. kurzzeitig mit Octavian verlobt gewesen war. Lepidus’ Mutter Iunia war eine Halbschwester des Caesarmörders Marcus Iunius Brutus. Sein Vater, der Triumvir Lepidus, war im Machtkampf gegen den Triumviratskollegen Octavian unterlegen und von diesem 36 v. Chr. vollständig entmachtet worden. Als Octavian 31 v. Chr. in Griechenland gegen Marcus Antonius den Krieg um die Alleinherrschaft im Römischen Reich führte, ließ er unterdessen die Aufsicht über Italien seinen Vertrauten Maecenas ausüben. Dieser deckte eine angeblich vom hier behandelten jüngeren Lepidus angestiftete, aber noch nicht zur Ausreifung gelangte Verschwörung gegen Octavian auf.  Lepidus soll geplant haben, den Adoptivsohn Caesars nach dessen Rückkehr nach Rom zu ermorden. Er wurde auf Befehl von Maecenas ergriffen und nach Griechenland zu Octavian geschickt, damit dieser selbst den Urteilsspruch fällen konnte. Octavian hatte  gerade die Schlacht von Actium am 2. September 31 v. Chr. gegen Antonius gewonnen und ließ Lepidus sofort hinrichten. Servilia folgte daraufhin ihrem Gemahl freiwillig in den Tod. Der an dem Komplott völlig unbeteiligte Vater des jüngeren Lepidus und ehemalige Triumvir wurde bis zu seinem Tod 12 v. Chr. von Octavian unter noch strengere Bewachung gestellt.

Literatur 

 Jochen Bleicken: Augustus, Berlin 1998, ISBN 3-8286-0027-1, S. 310.

Anmerkungen

Stammbaum 

Politiker (Römische Republik)
Lepidus, Marcus Aemilius
Hingerichtete Person (Römisches Reich) 
Hingerichtete Person (1. Jahrhundert v. Chr.)
Geboren im 1. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben 31 v. Chr.
Mann